Spicularia är ett släkte av svampar. Spicularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spicularia